USS Advance je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Advance (1850) 
 USS Advance (1862) 
 USS Advance (1917) 
 USS Advance (YT-28) 
 USS Advance (AMc-63) 
 USS Advance (MSO-510)

Advance